Жозефи́на:

Женское имя 
 Жозефина Саксонская (1731—1767) — дочь польского короля Августа III, вторая жена французского дофина Людовика, мать последних трёх королей Франции из династии Бурбонов.
 Мария-Жозефина-Луиза Савойская (1753—1810) — титулярная королева Франции, жена Людовика XVIII, принцесса Сардинская и Пьемонтская.
 Жозефина Лотарингская (Мария Жозефина Тереза) (1753—1797) — французская принцесса из Лотарингского дома.
 Жозефина Богарне (1763—1814) — императрица Франции в 1804—1809 годах, первая жена Наполеона I.
 Жозефина Фридрихс (1778—1824) — фаворитка великого князя Константина Павловича, мать единственного сына великого князя, Павла Александрова.
 Маргарита Жозефина Веймер (мадмуазель Жорж) (1787—1867) — французская трагическая актриса.
 Жозефина Лейхтенбергская (Королева Жозефина) (1807—1876) — жена Оскара I, короля Швеции и Норвегии.
 Жозефина Фредерика Луиза Баденская (1813—1900) — дочь Великого герцога Баденского Карла Людвига и его супруги Стефании Богарне.
 Жозефина Каролина Бельгийская (1872—1958) — принцесса Бельгийская, сестра короля Бельгии Альберта I.
 Жозефина Шарлотта Бельгийская (1927—2005) — супруга Великого герцога Люксембургского Жана, дочь бельгийского короля Леопольда III и шведской принцессы Астрид, сестра бельгийского короля Альберта II, мать ныне правящего великого герцога Люксембурга Анри.

Другое 
 «Жозефина Мутценбахер» — эротический роман 1906 года неизвестного австрийского автора.
 (303) Жозефина — астероид главного пояса.
 Жозефина (узел) — разновидность плоского узла.

См. также 
 Жозеф
 Наполеон и Жозефина